22-й Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2014 года — прошел с 4 февраля по 10 февраля 2014 года в посёлке Обухово Московской области.

Участники 
 ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск)
 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
 Сборная Московской области
 Сборная Башкирии

Победитель определится в двухкруговом турнире.

Таблица розыгрыша 
после 6 тура

Результаты игр

Ссылки 
 Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2014
 Календарь чемпионата

Примечания 

2014
2014 год в хоккее с мячом
Спортивные соревнования в Обухово
Февраль 2014 года